Gabriel Popescu ist der Name folgender Personen:

* Gabriel Popescu (Tänzer) (1932–2004), rumänischer Tänzer und Choreograf 
 Gabriel Popescu (Fußballspieler) (* 1973), rumänischer Fußballspieler